Михаэль Фрай (; 19 июля 1994 года, Мюнзинген, Берн) — швейцарский футболист клуба «Шальке 04». Играет на позиции нападающего.

Карьера 
Начал футбольную карьеру в академии клуба «Янг Бойз». Дебютировал за первую команду 13 мая 2012 года в матче против клуба «Тун». Забил первый гол 20 мая 2012 года в матче против клуба «Сьон» на 90-й минуте.

1 сентября 2014 года Михаэль был продан в французский клуб «Лилль». Дебютировал в Лиге 1 14 сентября 2014 года в матче против клуба «Нант». Забил первый гол 1 ноября 2014 года в матче против клуба «Сент-Этьен» на 16-й минуте.

В 2021 году, выступая за «Антверпен», забил 5 голов в матче чемпионата Бельгии в ворота «Стандарда».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Сборная до 21 года

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Люцерн»
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Васланд-Беверен»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Шальке 04»